Tutto per un bacio (Königswalzer) – film tedesco del 1935 diretto da Herbert Maisch
Avventura a corte (Königswalzer) – film tedesco del 1955 diretto da Viktor Tourjansky